Мария Махалова (, род. 6 июня 1984) — словацкая шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Чемпионка Словакии 2008 г.

Победительница юниорского чемпионата Словакии 2000 г. (разделила 1—2 места с З. Грегоровой (Штрицовой)). Неоднократный призёр юниорских чемпионатов Словакии в разных возрастных категориях.

В составе сборной Словакии участница шахматной олимпиады 2008 г., командного чемпионата Европы 2003 г., всемирных интеллектуальных игр 2008 г.,  2006 г..

Участница юниорских чемпионатов мира и Европы в разных возрастных категориях.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Марии Махаловой на шахматных олимпиадах
 Выступления Марии Махаловой на чемпионатах Европы среди юниоров
 Выступления Марии Махаловой на командных чемпионатах Европы
 Выступления Марии Махаловой в Кубках Митропы
 Выступления Марии Махаловой в командных чемпионатах Словакии

Шахматисты Словакии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ среди женщин